Това е списък на търговските марки, използвани като съществителни нарицателни имена.

Вижте също 
 Генерична търговска марка

Източници 

Съществително име
Лексикология